Di seguito una lista di asteroidi dal numero 198001 al 199000 con data di scoperta e scopritore.

198001-198100 

|-
| 198001 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198002 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198003 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198004 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198005 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198006 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198007 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198008 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198009 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198010 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198011 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198012 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198013 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198014 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198015 - ||  || 12 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198016 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198017 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198018 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198019 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198020 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198021 - ||  || 12 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198022 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198023 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198024 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198025 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198026 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198027 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198028 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198029 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198030 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198031 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198032 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198033 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198034 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198035 - ||  || 15 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 198036 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 198037 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 198038 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198039 - ||  || 10 settembre 2004 || Needville
|-
| 198040 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198041 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198042 - ||  || 12 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198043 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198044 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198045 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198046 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198047 - ||  || 15 settembre 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 198048 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 198049 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198050 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198051 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198052 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198053 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198054 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198055 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198056 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198057 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198058 - ||  || 13 settembre 2004 || NEAT
|-
| 198059 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198060 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198061 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198062 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198063 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198064 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198065 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198066 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198067 - ||  || 14 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198068 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 198069 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198070 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 198071 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198072 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198073 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198074 - ||  || 16 settembre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 198075 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 198076 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198077 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198078 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 198079 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 198080 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 198081 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 198082 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 198083 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198084 - ||  || 21 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198085 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 198086 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198087 - ||  || 21 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198088 - ||  || 21 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198089 - ||  || 22 settembre 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 198090 - ||  || 16 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198091 - ||  || 16 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198092 - ||  || 16 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198093 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198094 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198095 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198096 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198097 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198098 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198099 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198100 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|}

198101-198200 

|-
| 198101 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198102 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198103 - ||  || 21 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198104 - ||  || 21 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198105 - ||  || 22 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198106 - ||  || 22 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198107 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198108 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198109 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 198110 Heathrhoades ||  || 17 settembre 2004 || Young, J. W.
|-
| 198111 - ||  || 16 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 198112 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198113 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198114 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198115 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198116 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198117 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198118 - ||  || 2 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 198119 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198120 - ||  || 5 ottobre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 198121 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198122 - ||  || 9 ottobre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 198123 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198124 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198125 - ||  || 12 ottobre 2004 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 198126 - ||  || 14 ottobre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 198127 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198128 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198129 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198130 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198131 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198132 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198133 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198134 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198135 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198136 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198137 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198138 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198139 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198140 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198141 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198142 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198143 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198144 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198145 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198146 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198147 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198148 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198149 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198150 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198151 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198152 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198153 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198154 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198155 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198156 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198157 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198158 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198159 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198160 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198161 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198162 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198163 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198164 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198165 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 198166 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198167 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198168 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198169 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198170 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198171 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198172 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198173 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198174 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198175 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 198176 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 198177 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198178 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198179 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198180 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198181 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198182 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198183 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198184 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198185 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 198186 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 198187 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198188 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198189 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198190 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198191 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198192 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198193 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198194 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198195 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 198196 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198197 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198198 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198199 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198200 - ||  || 9 ottobre 2004 || LONEOS
|}

198201-198300 

|-
| 198201 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198202 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198203 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198204 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198205 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198206 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198207 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198208 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198209 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198210 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198211 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198212 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198213 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198214 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198215 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198216 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198217 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198218 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198219 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198220 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198221 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198222 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198223 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198224 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198225 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198226 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198227 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198228 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198229 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198230 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198231 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198232 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198233 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198234 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198235 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198236 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198237 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198238 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198239 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198240 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198241 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198242 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198243 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198244 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198245 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198246 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198247 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198248 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198249 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198250 - ||  || 3 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 198251 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198252 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198253 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198254 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198255 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198256 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198257 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198258 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198259 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198260 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198261 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198262 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198263 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198264 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198265 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198266 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198267 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198268 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198269 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198270 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198271 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198272 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198273 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198274 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198275 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198276 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198277 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198278 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198279 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198280 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198281 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198282 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198283 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198284 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198285 - ||  || 12 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198286 - ||  || 12 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198287 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198288 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198289 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198290 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198291 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198292 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198293 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198294 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198295 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198296 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198297 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198298 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198299 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198300 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|}

198301-198400 

|-
| 198301 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198302 - ||  || 12 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198303 - ||  || 12 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198304 - ||  || 12 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198305 - ||  || 4 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 198306 - ||  || 4 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 198307 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198308 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198309 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198310 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198311 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198312 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198313 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198314 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198315 - ||  || 12 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198316 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198317 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198318 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198319 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198320 - ||  || 15 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198321 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198322 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198323 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198324 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198325 - ||  || 14 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 198326 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198327 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198328 - ||  || 12 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198329 - ||  || 13 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198330 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198331 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198332 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 198333 - || 2004 UA || 16 ottobre 2004 || Ferrando, R.
|-
| 198334 - ||  || 23 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198335 - ||  || 18 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198336 - ||  || 19 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198337 - ||  || 16 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198338 - ||  || 18 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198339 - ||  || 20 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198340 - ||  || 20 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198341 - ||  || 21 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198342 - ||  || 23 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 198343 - || 2004 VG || 2 novembre 2004 || NEAT
|-
| 198344 - || 2004 VU || 2 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 198345 - ||  || 3 novembre 2004 || NEAT
|-
| 198346 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198347 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 198348 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 198349 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 198350 - ||  || 3 novembre 2004 || NEAT
|-
| 198351 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198352 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198353 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 198354 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 198355 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 198356 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 198357 - ||  || 3 novembre 2004 || NEAT
|-
| 198358 - ||  || 3 novembre 2004 || CSS
|-
| 198359 - ||  || 3 novembre 2004 || CSS
|-
| 198360 - ||  || 3 novembre 2004 || NEAT
|-
| 198361 - ||  || 3 novembre 2004 || NEAT
|-
| 198362 - ||  || 3 novembre 2004 || NEAT
|-
| 198363 - ||  || 4 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 198364 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198365 - ||  || 5 novembre 2004 || Dellinger, J., Lowe, A.
|-
| 198366 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 198367 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198368 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198369 - ||  || 4 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 198370 - ||  || 4 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 198371 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 198372 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 198373 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 198374 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 198375 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 198376 - ||  || 5 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 198377 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 198378 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 198379 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 198380 - ||  || 8 novembre 2004 || Holmes, R.
|-
| 198381 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198382 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198383 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198384 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198385 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198386 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198387 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198388 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198389 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198390 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198391 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198392 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198393 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198394 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198395 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198396 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198397 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 198398 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 198399 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 198400 - ||  || 5 novembre 2004 || CINEOS
|}

198401-198500 

|-
| 198401 - ||  || 5 novembre 2004 || CINEOS
|-
| 198402 - ||  || 4 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 198403 - ||  || 9 novembre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 198404 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 198405 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 198406 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 198407 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 198408 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 198409 - ||  || 6 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 198410 - ||  || 6 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 198411 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 198412 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 198413 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198414 - ||  || 10 novembre 2004 || Durig, D. T., Mathison, M. A.
|-
| 198415 - ||  || 3 novembre 2004 || CSS
|-
| 198416 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 198417 - ||  || 9 novembre 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 198418 - ||  || 4 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 198419 - ||  || 5 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 198420 - ||  || 5 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 198421 - ||  || 12 novembre 2004 || CSS
|-
| 198422 - ||  || 12 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 198423 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 198424 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 198425 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198426 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 198427 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198428 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198429 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198430 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 198431 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 198432 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198433 - ||  || 9 novembre 2004 || Veillet, C.
|-
| 198434 - || 2004 WX || 17 novembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 198435 - ||  || 19 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 198436 - ||  || 17 novembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 198437 - ||  || 17 novembre 2004 || CINEOS
|-
| 198438 - ||  || 19 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 198439 - ||  || 19 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 198440 - ||  || 19 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 198441 - ||  || 19 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 198442 - ||  || 19 novembre 2004 || CSS
|-
| 198443 - ||  || 19 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 198444 - ||  || 20 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198445 - ||  || 3 dicembre 2004 || Cordell-Lorenz
|-
| 198446 - ||  || 4 dicembre 2004 || Holmes, R.
|-
| 198447 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198448 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198449 - ||  || 3 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 198450 Scattolin ||  || 9 dicembre 2004 || Jarnac
|-
| 198451 - ||  || 2 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198452 - ||  || 2 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198453 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 198454 - ||  || 2 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198455 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198456 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 198457 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198458 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198459 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198460 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198461 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198462 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198463 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198464 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198465 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198466 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198467 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198468 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198469 - ||  || 9 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198470 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198471 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198472 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198473 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198474 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198475 - ||  || 11 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 198476 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198477 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198478 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198479 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198480 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198481 - ||  || 9 dicembre 2004 || Bickel, W.
|-
| 198482 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198483 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198484 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198485 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198486 - ||  || 11 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 198487 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198488 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198489 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198490 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198491 - ||  || 13 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198492 - ||  || 10 dicembre 2004 || Junk Bond
|-
| 198493 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198494 - ||  || 3 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198495 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198496 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198497 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198498 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198499 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198500 - ||  || 10 dicembre 2004 || CSS
|}

198501-198600 

|-
| 198501 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198502 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198503 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198504 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198505 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198506 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198507 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198508 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198509 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198510 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198511 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198512 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198513 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198514 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198515 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198516 - ||  || 10 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 198517 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198518 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198519 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198520 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198521 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198522 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198523 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198524 - ||  || 14 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198525 - ||  || 14 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198526 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198527 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198528 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198529 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198530 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198531 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198532 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198533 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198534 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198535 - ||  || 12 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198536 - ||  || 14 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198537 - ||  || 14 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198538 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198539 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198540 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198541 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198542 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198543 - ||  || 12 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 198544 - ||  || 13 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198545 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198546 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198547 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198548 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198549 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198550 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198551 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198552 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198553 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198554 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198555 - ||  || 13 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 198556 - ||  || 13 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198557 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198558 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198559 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198560 - ||  || 14 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 198561 - ||  || 15 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198562 - ||  || 15 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198563 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198564 - ||  || 14 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198565 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198566 - ||  || 15 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198567 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198568 - ||  || 3 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 198569 - ||  || 3 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198570 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198571 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198572 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198573 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198574 - ||  || 1 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198575 - || 2004 YM || 17 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 198576 - ||  || 16 dicembre 2004 || Jarnac
|-
| 198577 - ||  || 16 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 198578 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198579 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198580 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198581 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198582 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198583 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198584 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198585 - ||  || 16 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 198586 - ||  || 19 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198587 - ||  || 17 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 198588 - ||  || 21 dicembre 2004 || CSS
|-
| 198589 - ||  || 16 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 198590 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198591 - ||  || 19 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 198592 Antbernal || 2005 AK || 3 gennaio 2005 || Manteca, J.
|-
| 198593 - ||  || 1 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198594 - ||  || 1 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198595 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198596 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198597 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198598 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198599 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198600 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|}

198601-198700 

|-
| 198601 - ||  || 1 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198602 - ||  || 1 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198603 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198604 - ||  || 8 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198605 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198606 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198607 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198608 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198609 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198610 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198611 - ||  || 7 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198612 - ||  || 7 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198613 - ||  || 7 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198614 - ||  || 13 gennaio 2005 || Pauwels, T.
|-
| 198615 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198616 Lucabracali ||  || 14 gennaio 2005 || San Marcello
|-
| 198617 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198618 - ||  || 12 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198619 - ||  || 12 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198620 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198621 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198622 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198623 - ||  || 15 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198624 - ||  || 15 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198625 - ||  || 15 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198626 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198627 - ||  || 12 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198628 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198629 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198630 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198631 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198632 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198633 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198634 Burgaymarta ||  || 15 gennaio 2005 || a Vallemare Borbona
|-
| 198635 - ||  || 15 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198636 - ||  || 15 gennaio 2005 || LONEOS
|-
| 198637 - ||  || 15 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198638 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198639 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198640 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198641 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198642 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198643 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198644 - ||  || 15 gennaio 2005 || LONEOS
|-
| 198645 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198646 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198647 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198648 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198649 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198650 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198651 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198652 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198653 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198654 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198655 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198656 - ||  || 17 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198657 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198658 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198659 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198660 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198661 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198662 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 198663 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198664 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198665 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198666 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 198667 - ||  || 17 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198668 - ||  || 18 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198669 - ||  || 18 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198670 - ||  || 31 gennaio 2005 || Lowe, A.
|-
| 198671 - ||  || 31 gennaio 2005 || Lowe, A.
|-
| 198672 - ||  || 16 gennaio 2005 || Veillet, C.
|-
| 198673 Herrero ||  || 19 gennaio 2005 || CSS
|-
| 198674 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198675 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198676 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198677 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 198678 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 198679 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 198680 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 198681 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198682 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198683 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 198684 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198685 - ||  || 1 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 198686 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 198687 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 198688 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198689 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198690 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 198691 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198692 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198693 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 198694 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198695 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198696 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 198697 - ||  || 4 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198698 - ||  || 4 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 198699 - ||  || 4 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 198700 Nataliegrünewald ||  || 5 febbraio 2005 || Apitzsch, R.
|}

198701-198800 

|-
| 198701 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198702 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198703 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198704 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 198705 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198706 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 198707 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 198708 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 198709 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 198710 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198711 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 198712 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198713 - ||  || 4 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 198714 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 198715 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 198716 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 198717 Szymczyk ||  || 13 febbraio 2005 || Lowe, A.
|-
| 198718 - ||  || 9 febbraio 2005 || LONEOS
|-
| 198719 - ||  || 9 febbraio 2005 || LONEOS
|-
| 198720 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 198721 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 198722 - ||  || 9 febbraio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198723 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198724 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198725 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 198726 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198727 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198728 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198729 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198730 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198731 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198732 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198733 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198734 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198735 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198736 - ||  || 3 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 198737 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198738 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198739 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198740 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198741 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198742 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 198743 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 198744 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198745 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198746 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198747 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198748 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198749 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198750 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198751 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198752 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198753 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198754 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198755 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198756 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198757 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 198758 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 198759 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198760 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 198761 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 198762 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 198763 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 198764 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 198765 - ||  || 10 marzo 2005 || Lowe, A.
|-
| 198766 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198767 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198768 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198769 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198770 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198771 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198772 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198773 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198774 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198775 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198776 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198777 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198778 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 198779 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 198780 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 198781 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198782 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 198783 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 198784 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 198785 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 198786 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198787 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198788 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198789 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198790 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 198791 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198792 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198793 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198794 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198795 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198796 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198797 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 198798 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 198799 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198800 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|}

198801-198900 

|-
| 198801 - ||  || 7 marzo 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 198802 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 198803 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198804 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198805 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198806 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198807 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198808 - ||  || 11 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 198809 - ||  || 8 marzo 2005 || CSS
|-
| 198810 - ||  || 8 marzo 2005 || CSS
|-
| 198811 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198812 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198813 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 198814 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 198815 - ||  || 12 marzo 2005 || Great Shefford
|-
| 198816 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 198817 - ||  || 11 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 198818 - ||  || 12 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 198819 - ||  || 12 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 198820 Iwanowska ||  || 13 marzo 2005 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 198821 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198822 - ||  || 13 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198823 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198824 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 198825 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198826 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 198827 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 198828 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198829 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 198830 - ||  || 1 marzo 2005 || CSS
|-
| 198831 - ||  || 9 marzo 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 198832 - ||  || 9 marzo 2005 || Buie, M. W.
|-
| 198833 - ||  || 11 marzo 2005 || Buie, M. W.
|-
| 198834 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198835 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 198836 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 198837 - ||  || 5 aprile 2005 || NEAT
|-
| 198838 - ||  || 4 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 198839 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198840 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198841 - ||  || 5 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 198842 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198843 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198844 - ||  || 9 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 198845 - ||  || 2 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 198846 - ||  || 15 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 198847 - ||  || 12 aprile 2005 || Buie, M. W.
|-
| 198848 - ||  || 10 aprile 2005 || Buie, M. W.
|-
| 198849 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 198850 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 198851 - ||  || 8 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 198852 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 198853 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198854 - ||  || 14 maggio 2005 || NEAT
|-
| 198855 - ||  || 2 giugno 2005 || LINEAR
|-
| 198856 - ||  || 4 giugno 2005 || LINEAR
|-
| 198857 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 198858 - ||  || 14 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 198859 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 198860 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 198861 - ||  || 30 luglio 2005 || LINEAR
|-
| 198862 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 198863 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 198864 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 198865 - ||  || 30 agosto 2005 || Hutsebaut, R.
|-
| 198866 - ||  || 28 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 198867 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 198868 - ||  || 2 settembre 2005 || NEAT
|-
| 198869 - ||  || 11 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 198870 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 198871 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 198872 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 198873 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 198874 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 198875 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 198876 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 198877 - ||  || 30 settembre 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 198878 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 198879 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 198880 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 198881 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 198882 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 198883 - ||  || 30 settembre 2005 || CSS
|-
| 198884 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 198885 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198886 - ||  || 2 ottobre 2005 || CSS
|-
| 198887 - ||  || 4 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198888 - ||  || 6 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 198889 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198890 - ||  || 3 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 198891 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198892 - ||  || 8 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 198893 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198894 - ||  || 11 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198895 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198896 - ||  || 13 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 198897 - ||  || 26 ottobre 2005 || Rinner, C.
|-
| 198898 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198899 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 198900 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|}

198901-199000 

|-
| 198901 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198902 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198903 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198904 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198905 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198906 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198907 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198908 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198909 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 198910 - ||  || 25 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 198911 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 198912 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 198913 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198914 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198915 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198916 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198917 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198918 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 198919 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198920 - ||  || 30 ottobre 2005 || Ory, M.
|-
| 198921 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 198922 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198923 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198924 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198925 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198926 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198927 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198928 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198929 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198930 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198931 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198932 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198933 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198934 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198935 - ||  || 27 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 198936 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198937 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198938 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198939 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198940 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198941 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198942 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198943 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198944 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198945 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198946 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198947 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198948 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198949 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198950 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 198951 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198952 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198953 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 198954 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 198955 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 198956 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 198957 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198958 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198959 - ||  || 27 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 198960 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198961 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198962 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198963 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198964 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198965 - ||  || 29 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 198966 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198967 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198968 - ||  || 24 ottobre 2005 || Tholen, D. J.
|-
| 198969 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 198970 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198971 - ||  || 31 ottobre 2005 || Tholen, D. J.
|-
| 198972 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198973 - ||  || 6 novembre 2005 || Rinner, C.
|-
| 198974 - ||  || 6 novembre 2005 || Rinner, C.
|-
| 198975 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 198976 - ||  || 2 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 198977 - ||  || 2 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 198978 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 198979 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 198980 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 198981 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198982 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198983 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198984 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198985 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198986 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198987 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 198988 - ||  || 1 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 198989 Valeriethomas ||  || 2 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198990 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 198991 - ||  || 11 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 198992 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 198993 Epoigny ||  || 20 novembre 2005 || Merlin, J.-C.
|-
| 198994 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 198995 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 198996 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 198997 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 198998 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 198999 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 199000 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0198001